Rząd Józefa Cyrankiewicza i Piotra Jaroszewicza – lata 1969–1972
 Rząd Piotra Jaroszewicza – lata 1972–1976
 Rząd Piotra Jaroszewicza i Edwarda Babiucha – lata 1976–1980